Операция «Коломбо» (), также «Дело 119» () — специальная операция, осуществлённая в июле 1975 года политической полицией диктаторских режимов Чили (ДИНА), Бразилии (ДОПС) и Аргентины (СИДЕ) с целью ликвидации видных представителей эмигрантских центров чилийской оппозиции режиму Пиночета (преимущественно левого и леворадикального толка), а также распространения дезинформации относительно причин их гибели. Являлась частью более широкой операции «Кондор».

В ходе операции было убито 119 чилийских оппозиционеров (100 мужчин и 19 женщин) — в основном члены Левого революционного движения (МИР), а также Коммунистической партии, Социалистической партии, партии МАПУ, , Христианско-демократической партии и беспартийные. Пиночетовская пропаганда постаралась представить дело так, будто погибшие были убиты их бывшими товарищами «за предательство». В 2006 году  подтвердила многочисленные факты нарушения профессиональной этики, допущенные газетами «», «La Segunda», «» и «» в ходе осуществления операции.

Международная обстановка 

К концу 1974 года международное сообщество (особенно Советский Союз и страны социалистического лагеря) стало всё пристальнее проявлять внимание к событиям в Чили, где военная хунта под руководством генерала Пиночета вела , в том числе активно практикуя массовые аресты и пытки. Тысячи людей исчезли в неизвестном направлении, числясь «». В ноябре Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую к «восстановлению основных прав человека и основных свобод в Чили», а в декабре был опубликован доклад Межамериканской комиссии по правам человека Организации американских государств, подготовленный по результатам визита в страну группы специалистов, который подтвердил, что военный режим совершил «очень серьёзные нарушения прав человека».

Открытая поддержка пиночетовской хунты со стороны ЦРУ США и поступающая информация о массовых пытках и исчезновениях чилийских оппозиционеров, вкупе с давлением эмиграции, вызывали всё большее недовольства режимом Пиночета в США. В октябре того же года, под напором разоблачений преступлений военного режима, Сенат США по инициативе сенатора от Демократической партии Эдварда Кеннеди, отказал Чили в военной помощи на сумму более 20 млн долларов, а в январе 1975 года была создана Комиссия Чёрча, в числе прочего расследовавшая роль ЦРУ в организации военного переворота против демократически избранного президента-социалиста Сальвадора Альенде.

С целью дезориентации международного сообщества относительно внутриполитической обстановки в Чили и в рамках операции «Кондор», Управление национальной разведки (ДИНА) совместно со спецслужбами союзных Пиночету дикторских режимов Бразилии (ДОПС) и Аргентины (СИДЕ) начало подготовку операции по распространению фейковой информации относительно причин исчезновения противников режима: согласно официальной версии, никаких пропавших без вести в Чили нет, а люди, разыскиваемые их родственниками, бежали из страны и были убиты в результате внутренних разборок в рядах самой оппозиции, типичных, в частности, для Левого революционного движения (МИР). Одновременно с этим, предполагалось осуществить ликвидацию 119 известных спецслужбам диктатур противников Пиночета, большая часть из которых являлась членами МИР. Это должно было значительно сократить активность этой организации, подорванной гибелью в октябре 1974 года её лидера Мигеля Энрикеса.

Реализация

Организация 
Организацию операции «Коломбо» взял на себя директор по гражданским вопросам ДИНА Альваро Пуга, одновременно работавший обозревателем газеты «La Segunda» под псевдонимом «Алексис».

Начало операции 
16 апреля 1975 года на улице Сармьенто в столице Аргентины Буэнос-Айресе было обнаружено тело человека со следами пыток. При нём оказалось удостоверение, с помощью которого убитый был опознан как экс-директор Cobre Chuqui и член Коммунистической партии Чили , который после военного переворота 1973 года был арестован в соответствии с «» и осуждён военным трибуналом на 13-ти летный срок. 4 октября 1974 года агенты ДИНА вывезли Зильбермана из  в неизвестном направлении и с тех пор его местонахождение было неизвестно. Впоследствии резидент ДИНА в Аргентине  признался, что Зильберман был замучен, а его тело подброшено в Буэнос-Айрес по прямому приказу заместителя директора ДИНА генерал-майора  для старта операции «Коломбо».

После этого инцидента чилийские газеты начали публикацию большого количества статей о «предположительно пропавших без вести», которые якобы находятся за пределами страны. 13 июня «La Tercera» опубликовала заметку под названием «Чилийские экстремисты тренируются в Тукумане», в которой подчёркивалось, что «среди экстремистов большое количество членов МИР и других марксистских групп, которые публично числятся исчезнувшими». СМИ главного информационного конгломерата Чили «» опубликовали такие статьи, как: «Чилийские экстремисты учатся партизанить» («La Segunda», 12 июня), «Проход вооруженных миристов в Чили» («El Mercurio», 16 июня) и «Экстремисты переходят границу» («Las Últimas Noticias», 16 июня).

Развёртывание операции 
В первых числах июля военная хунта отменила запланированный на 11-е число визит в Чили делегации Комиссии ООН по правам человека, которая должна была расследовать многочисленные жалобы на нарушения прав человека в стране. Официально хунта заявила, что визит не отменён, а «отсрочен до более подходящего момента». В этот же день в городе Пилар, на севере от Буэнос-Айреса, был обнаружен сгоревший автомобиль с обгоревшими телами двух человек, которые были идентифицированы как  и Луис Гендельман — оба являлись членами МИР и пропали без вести в 1974 году. Трупы были укрыты полотном с надписью: «Демобилизован МИР. Черная бригада». Восемь дней спустя там же был найден труп Хуана Карлоса Перельмана, также члена МИР, арестованного в Сантьяго и с 20 февраля 1975 года считавшегося «пропавшим без вести».

15 июля аргентинский журнал «Lea» опубликовал список из 60 «чилийских экстремистов», якобы «ликвидированных их же товарищами по борьбе» в Аргентине, Колумбии, Венесуэле, Панаме, Мексике и Франции (на самом деле все они были убиты агентами ДИНА и спецслужбы аргентинской военной диктатуры СИДЕ). Этот журнал, как впоследствии выяснилось, был единоразово выпущен тиражом 20 тыс. экземпляров издательством  «Codex» по приказу самого министра Хосе Лопеса Рега, активного функционера военной хунты (а до того — правопопулистского президента Перона) и лидера Антикоммунистического альянса Аргентины, ответственного за многочисленные нарушения прав человека. Ещё раньше, 25 июня, бразильское СМИ «Novo O’Día» (как было обнаружено после, возобновившее издание после продолжительного перерыва за счёт средств, полученных от посольства Чили в Бразилии и чилийской авиакампании LAN Chile через представителя последней Херардо Роа Аранеду, который был разоблачён как агент ДИНА) сообщило о гибели 59 членов МИР в ходе «столкновений с силами аргентинского правительства в Сальте», что также являлось ложью.

На основании сообщений этих двух изданий, а также телеграмм американского информационного агентства UPI, сообщившего об обнаружении в Буэнос-Айресе обгоревших тел чилийских эмигрантов, ведущие чилийские СМИ начали массовую публикацию статей о якобы столкновениях в рядах МИР: «Резня среди миристов разоблачает грубый маневр против Чили» («La Tercera» от 16 июля), «Кровавая внутренняя «вендетта» в МИР» («Las Últimas Noticias» от 16 июля), «Ожесточённая борьба между чилийскими марксистами» («La Segunda» от 18 июля), «Выявлено 60 убитых миристов» — с эпиграфом «Казнены их же товарищами» («El Mercurio» от 23 июля), «МИР убил 60 своих людей» («La Tercera», передовица от 23 июля) и «Кровавая борьба МИР за границей» («Las Últimas Noticias»). Вечерний выпуск «La Segunda» от 24 июля вышел с передовицей: «Истреблены, как мыши. 59 чилийских миристов пали в ходе военной операции в Аргентине», основанной на публикации «Novo O’Día».

Несколько дней спустя рупор пропаганды хунты, «El Mercurio», писал в своей редакционной статье:

Иностранные политики и журналисты, которые так часто задавались вопросом о судьбе этих членов МИР и обвиняли [чилийское] правительство в исчезновении многих из них, теперь получили объяснение, которое они отказывались принять. Жертвы собственных методов, истреблённые своими товарищами, каждый из них с трагическим красноречием указывает, что экстремисты в конце-концов становятся жертвами слепого и неумолимого ужаса, который они вызывают, и что, став на этот путь, ничто и никто может остановить их.

Разоблачение операции 
Скоординированный по времени выход большого количества материалов, отрицающих убийства чилийских политических эмигрантов агентурой ДИНА и союзных с ней спецслужб диктаторских режимов Аргентины и Бразилии, быстро вызвал сомнения в достоверности указанных в них сведений. Эксперты обратили внимание на то, что фигурирующие в качестве основного источника информации издания «Lea» и «Novo O’Día» до сей поры не были известны, все указанные в публикациях погибшие — были в списках «пропавших без вести», предоставленных руководству Чили по запросам их родственников с целью выяснения судьбы этих лиц, не были предоставлены ни тела погибших, ни их фотографии, после выхода публикаций чилийских СМИ ни одна из них не получила дальнейшего развития, а руководство Аргентины (несмотря на тесное сотрудничество с Пиночетом) не подтвердило фигурирующего в публикации «Novo O’Día» факта столкновений Вооружённых сил страны с боевиками МИР. Такие СМИ, как аргентинское «» и «New York Times», подвергли сомнению распространяемую хунтой версию. Родственники Роботэма и Гендельмана после поездки на опознание останков в Буэнос-Айрес заявили, что предоставленные им тела принадлежат другим людям. 3 августа, в новой редакционной статье, «El Mercurio» была вынуждена признать: «Является ли предоставленная информация достоверной в целом? По внешнему виду нет; и здесь следует ожидать как минимум разъяснения или точного подтверждения от властей».

1 августа  подал в Верховный суд Чили запрос о назначении ответственного за выявление лиц, пропавших без вести после их ареста. Комитет настаивал на необходимости выяснения местонахождения 119 человек, которые, согласно данным иностранной прессы, были обнаружены мёртвыми в Аргентине и Бразилии. Спустя два месяца ожидания на этот запрос был дан отрицательный ответ.

Несмотря на усиливающееся давление мировой общественности и разоблачение публикаций чилийских СМИ как фейковых, военная хунта наотрез отказалась признать свою ответственность за убийство 119 чилийских оппозиционеров, настаивая на версии «столкновений в рядах самой оппозиции» и называя разоблачения «клеветнической кампанией». Только 20 августа, во время церемонии в Сан-Бернардо по случаю  Бернардо О'Хиггинса, Пиночет официально упомянул о «Деле 119» и пообещал провести его официальное расследование, которого, однако, так и не произошло.

1 декабря 1977 года, спустя два года после выхода фальшивых публикаций, представитель Чили в ООН  на Генеральной Ассамблеи ООН отрицал существование «пропавших без вести», уверяя, что числившиеся таковыми люди или были убиты в ходе разборок в МИР, или вообще не существовали.

Список 119 убитых противников хунты 

Подавляющее большинство «пропавших без вести» и впоследствии убитых (92 человека) представляли Левое революционное движение (МИР). Также среди убитых активистов — члены Коммунистической и Социалистической партий (по 9 человек от каждой), партии МАПУ (2 человека), один христианский демократ и один член троцкистской , а также 5 беспартийных. Из 119 погибших 19 были женщины, самой младшей из которых (Мария Изабель Жуи) на момент ареста было 19 лет, а двум старшим — по 34 года, одна была беременна и четверо — имели несовершеннолетних детей.

Судебный процесс 
После  в  начался процесс по «Делу 119», который вёл судья . Так как главный фигурант дела, экс-диктатор Аугусто Пиночет, в соответствии с авторитарными положениями  имел иммунитет как пожизненный сенатор, Монтильо запросил снятие с него парламентской неприкосновенности. После отмены соответствующих положений Конституции в результате реформы, осуществённой при каденции Рикардо Лагоса, 6 июля 2005 года Апелляционный суд Сантьяго снял с Пиночета иммунитет, что было подтверждено решением Верховного суда от 14 сентября того же года. 28 декабря в отношении Пиночета было возбуждено уголовное дело и он был арестован, однако тот внёс залог и уже 9 января 2006 года вышел на свободу (в декабре того же года, по причине ухудшающегося состояния здоровья фигуранта, его уголовное преследование было прекращено). 28 мая 2008 года Монтильо вынес обвинительное заключение по делу и выдал ордер на арест 98 человек, причастных к убийствам, включая военнослужащих и гражданских лиц. Также в 2013 году в рамках расследования было возбуждено уголовное дело в отношении владельца газет «El Mercurio» и «La Segunda» .

Заключение Коллегии журналистов 
В 2005 году родственники «пропавших без вести» в ходе операции «Коломбо» обратились в  с просьбой дать оценку действий задействованных в ней СМИ. В постановлении на 35 страницах, опубликованном в марте 2006 года, комиссия по этике приговорила Фернандо Диаса Пальму, экс-директора «Las Ultimas Noticias», а также Альберто Герреро Эспинозу, экс-директора «La Tercera», к приостановке деятельности на полгода и общественному контролю. Также к трёхмесячному отстранению от работы была приговорена журналистка «El Mercurio» Беатрис Ундуррага Гомес. Комиссия также констатировала вину  и Марио Карнейро, бывших директоров «El Mercurio» и «La Segunda», однако никакого наказания они не понесли.

Примечания

Литература 
 Lucía Sepúlveda Ruiz. 119 de nosotros. LOM ediciones, 2005

Ссылки 

 La Gran Mentira 

Нарушения прав человека
Эра Пиночета
История Аргентины
История Бразилии
Холодная война
Грязная война
Операции аргентинских спецслужб